Casimiro I da Polónia - duque da Polónia
 Casimiro III da Polônia - rei da Polônia
 Casimiro IV Jagelão da Polônia - rei da Polônia
 Casimiro do Amaral - futebolista luso-brasileiro.
 Casimiro de Abreu - escritor brasileiro
 Casemiro (futebolista), brasileiro
 Casimiro Miguel - streamer, jornalista, apresentador e comentarista esportivo brasileiro.

Desambiguações de prenomes